Chirita peut faire référence à:
Chirita, entreprise française
Chirita, un genre de plantes de la famille des Gesneriaceae
 Daniel Chiriță (né en 1974), footballeur roumain.
 Iulian Chiriță (né en 1967), footballeur roumain.